Vigny kan syfta på:
Vigny, Moselle
Vigny, Val-d'Oise

Personer
Alfred de Vigny (1797–1863), en fransk greve, romanförfattare, dramaförfattare och poet